

Cinema 
 Second Thoughts – film del 1938 diretto da Albert Parker
 Second Thoughts – film del 1983 diretto da Lawrence Turman

Musica 
 Second Thoughts – album degli Split Enz del 1976

Televisione 
 Second Thoughts – serie televisiva britannica
 Second Thoughts – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense Oltre i limiti